Filmpreis 2022 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2022
 Europäischer Filmpreis 2022
 Österreichischer Filmpreis 2022
 Schweizer Filmpreis 2022